Георгий Елин:
 Елин, Георгий Анатольевич (1951—2021) — российский журналист, редактор и литератор.
 Елин, Георгий Васильевич (1887—1940) — советский государственный и политический деятель, активный участника революционных событий 1917 г.
 Елин, Георгий Константинович (1909—1945) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.